Saliva – liquido che viene secreto dalle ghiandole salivari situate nella cavità orale
 Saliva – gruppo musicale statunitense
 Saliva – album dell'omonimo gruppo musicale del 1997
 Lingua saliba o lingua saliva – lingua parlata in Colombia e Venezuela